Бошко Пулетић (Београд, 29. децембар 1946) је југословенски и српски je филмски и позоришни глумац. Звршио је Академију за позориште, филм, радио и телевизију. Од 1967. године до 1969. године је био стални члан Народног позоришта у Београду.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1968. || Самци  ТВ серија|| Шахиста 2
|-
| 1968. || Све ће ће народ позлатити ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1973. || Легенда о Ћићку ТВ филм  || Ратко Павловић Ћићко
|-
| 1975. || Игњатовић против Гебелса ТВ филм || Немачки војник
|-
| 1977. || Операција  ТВ филм || Син, Радаса Милица
|-
| 1978. || Трен  || /
|-
| 1979. || Господин Димковић ТВ филм || Кошутић, новинар
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Слом ТВ серија || Гардијски капетан прве класе / Гардијски Капетан
|-
| 1982. || Последњи чин ТВ серија || Манда, хармоникаш
|-
| 1982. || Шпанац ТВ мини серија || /
|-
| 1983. || Дани Авној—а ТВ мини серија || /
|-
| 1984. || Камионџије 2 ТВ серија || Продавац аутомобила
|-
| 1984. || Бањица ТВ серија || /
|-
| 1986. || Друга Жикина династија  || Агроном
|-
| 1986. || Одлазак ратника, повратак маршала ТВ серија || /
|-
| 1986. || Ловац против топа ТВ филм || Главни инспектор
|-
| 1988. || Четрдесет осма - Завера и издаја ТВ серија || Официр из ЦК који Титу доноси пошту
|-
| 1989. || Рањеник ТВ серија || /
|-
| 1989. || Бољи живот   || Рецепционер у Солуну
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1987−1990. || Бољи живот  ТВ серија || Трговац / Рецепционер у Солуну
|-
| 1990. || Солунци говоре ТВ филм || /
|-
| 1991. || Јастук гроба мог ТВ мини серија || Карађорђев гласник
|-
| 1991. || Смрт госпође Министарке ТВ филм || Судија
|-
| 1991. || Апис  ТВ филм || Ђорђе Генчић, министар
|-
| 1995. || Крај династије Обреновић ТВ серија || Живан Живановић, Аписов зет и министар просвете
|-
| 1996. || Горе доле ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2001. || Породично благо ТВ серија || Поштар
|-
| 2002. || Брег чежње ТВ филм || /
|-
| 2002. || Заједничко путовање ТВ филм || /
|-
| 2009. || Заувијек млад ТВ серија || Комшија Пера
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2010. || Мирис кише на Балкану ТВ серија || Господин Рејнмонд
|-
| 2012−2017. || Војна академија ТВ серија || Надичин отац
|-
| 2018. || Пет   || Ђорђе
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1946.
Српски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Београда
Глумци и глумице Народног позоришта у Београду
Чланови Удружења драмских писаца Србије